Еладія Бласкес (1931—2005) — аргентинська співачка, композиторка, музикантка (фортепіано, гітара) та письменниця.
 Рікардо Бласкес Перес (* 1942) — іспанський кардинал.
 Себастьян Бласкес (* 1979) — аргентинський футбольний воротар.
 Сандра Бласкес (* 1987) — іспанська телеакторка.
 Фатіма Бласкес (* 1975) — іспанська велосипедистка.

 Лос-Бласкес — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, провінція Кордова.
іспанські прізвища